Насьональ 1 1971/1972 () — 8-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1971/72 на сайте rsssf.com 

1971/1972
Алжир
Алжир
1971 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1972 году